par Babur en 1504 ;
  par la Compagnie britannique des Indes orientales en 1842 ; 
  à Kaboul pendant la deuxième guerre anglo-afghane en 1879 ;
 Opération Chtorm-333, prise de Kaboul par les Soviétiques en 1979 ;
  Bataille de Kaboul, renversement du régime de Mohammad Najibullah par les moudjahidines en avril 1992 ;
  (1992-1996), série d'affrontements pendant la guerre civile de 1992-1996, victoire des taliban
 Bataille de Kaboul (août 1992), bataille de Kaboul (novembre 1992-janvier 1993), bataille de Kaboul (janvier-mars 1993) et bataille de Kaboul (mai 1993) entre factions des moudjahidines ;
 Bataille de Kaboul, prise de la ville par les talibans en 1996 ;
 Bataille de Kaboul, prise de la ville par les Américains et l'Alliance du Nord sur les talibans pendant la campagne d'Afghanistan en 2001 ;
 Chute de Kaboul, prise de la ville par les talibans en 2021.